Styrofoam bezeichnet:

 ein Markenzeichen für Polystyrol­schaum der Firma Dow Chemical
 ein Pseudonym des belgischen Indietronic-Musikers Arne Van Petegem (* 1973)